Олімпіан — Візантійський єпископ у 187—198 роках.

 Олімпіан-Вілледж — місто у США, в окрузі Джефферсон штату Міссурі.